NRCAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 304 амінокислот, а молекулярна маса — 143 890.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки